В отборочную группу 4 по итогам жеребьёвки попали сборные следующих стран: Россия, Франция, Украина, Исландия, Армения и Андорра. Матчи проходили с 5 сентября 1998 года по 9 октября 1999 года.

Победитель группы, Франция, напрямую вышла в финальную стадию Евро-2000. Украина получила возможность побороться за путёвку на Евро в стыковых матчах.

Итоговая таблица

Матчи

Бомбардиры 
6 мячей
  Валерий Карпин

4 мяча
  Владимир Бесчастных
  Виктор Онопко
  Сергей Ребров

3 мяча
  Юрий Джоркаефф
  Тигран Есаян

2 мяча
  Армен Шахгельдян
  Кристоф Дюгарри
  Сильвен Вильтор
  Рикхардур Дадасон
  Эйолфур Сверриссон
  Александр Панов
  Андрей Гусин
  Сергей Попов
  Сергей Скаченко

Ссылки 
 Статистика на сайте УЕФА
 Результаты на сайте RSSSF

Чемпионат Европы по футболу 2000
Футбол в Европе в 1998 году
Футбол в Европе в 1999 году